Во́ля — деревня Верхнематрёнского сельсовета Добринского района Липецкой области. Стоит на правом берегу притока реки Плавицы.

Возникла в конце 1910-х — начале 1920-х годов. Согласно данным переписи населения, в 1926 году здесь проживали 147 человек. В 1932 году это был посёлок. Позднее стал деревней.

В названии отражена воля (свобода), которую принесла крестьянам Октябрьская революция .

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции